Die HP Japan Women’s Open Tennis 2009 waren die 1. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Osaka, Japan. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem Generali Ladies Linz 2009 in Linz, Österreich vom 12. bis zum 18. Oktober 2009 statt.

Im Einzel gewann Samantha Stosur gegen Francesca Schiavone mit 7:5, 6:1 und im Doppel Chuang Chia-jung / Lisa Raymond gegen Chanelle Scheepers / Abigail Spears mit 6:2, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Osaka